Regno Unito
 Lutton – villaggio del Lincolnshire, in Inghilterra
 Lutton – villaggio del Northamptonshire, in Inghilterra

Pagine correlate 
Luton (disambigua)